Коэффициент укорочения:

 Коэффициент укорочения в радиотехнике — характеристика линии передачи;
 Коэффициент укорочения в электротехнике — характеристика обмотки электрической машины;
 Коэффициент укорочения в целлюлозно-бумажной промышленности — один из технологических показателей.

Примечания